La nazionale Under-23 di pallavolo femminile del Brasile è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Brasile con un'età inferiore di 23 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Brasile.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-23

Coppa panamericana Under-23

Collegamenti esterni 
 

 U-23
Brasile
Pallavolo Under-23